Austria
 Chiesa dei Cappuccini a Vienna

 Italia
Chiesa dei Cappuccini ad Aidone
 Chiesa dei Cappuccini a Barcellona Pozzo di Gotto
Chiesa dei Cappuccini a Bivona
Chiesa dei Cappuccini a Bolzano
Chiesa dei Cappuccini a Cagliari
Chiesa dei Cappuccini a Castiglione delle Stiviere
Chiesa dei Cappuccini a Castiglion Fiorentino
Chiesa dei Cappuccini a Cesena
Chiesa dei Cappuccini a Comiso
Chiesa dei Cappuccini a Faenza
Chiesa dei Cappuccini a Fidenza
Chiesa dei Cappuccini a Fontevivo
Chiesa dei Cappuccini a Gela
Chiesa dei Cappuccini a Leonforte
Chiesa dei Cappuccini a Lipari
Chiesa dei Cappuccini a Loano
Chiesa dei Cappuccini a Lucca
Chiesa dei Cappuccini a Massa
Chiesa dei Cappuccini a Mazzarino
Chiesa dei Cappuccini a Mestre
Chiesa dei Cappuccini a Monterotondo
Chiesa dei Cappuccini a Monopoli
Chiesa dei Cappuccini a Noicàttaro
Chiesa dei Cappuccini a Pontremoli
Chiesa dei Cappuccini a Prato
Chiesa dei Cappuccini a Ruvo di Puglia
Chiesa di Sant'Andrea (o dei Cappuccini) a San Casciano in Val di Pesa
Chiesa dei Cappuccini a Santa Lucia del Mela
Chiesa dei Cappuccini a Santa Margherita Ligure
Chiesa dei Cappuccini a San Miniato
Chiesa dei Cappuccini a Scandiano
Chiesa dei Cappuccini a Teramo
Chiesa dei Cappuccini a Varzi
Chiesa dei Cappuccini a Vigevano

 San Marino
Chiesa dei Cappuccini a Città di San Marino

 Ungheria
 Chiesa dei Cappuccini a Budapest

Pagine correlate
Convento dei Cappuccini
Monastero dei Cappuccini